Die Saison 2005/2006 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 37. in ihrer Geschichte. 17 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 32. Spieltag war Westdeutscher Meister 2006. Dies schaffte der TUSEM Essen nach dem durch Insolvenz bedingten Zwangsabstieg aus der 1. Bundesliga mit einer Bilanz von 63:1 Punkten.

Aus der Regionalliga Nord wechselte GWD Minden 2 in die West-Staffel.

In die Oberligen mussten mit dem TV Aldekerk (Niederrhein), dem MTV Rheinwacht Dinslaken (Niederrhein), dem TuS Derschlag (Mittelrhein) und dem TuS Niederpleis (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen. Des Weiteren zog DJK Unitas Haan seine Mannschaft in die Verbandsliga zurück.

Tabelle

Entscheidungen 
Aus der Regionalliga Nord:
 GWD Minden 2

Aufsteiger aus den Oberligen:
 SG Schalksmühle-Halver
 DJK-BTB Aachen
 TuS Derschlag
 TV Aldekerk

Zwangsabsteiger aus der 1. Bundesliga
 TUSEM Essen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2005/06
Handballsaison 2005/06